

Les premiers rois arsacides 
Il y a deux reconstitutions différentes de la succession et de la généalogie des premiers rois arsacides :
 la première, issue du récit de l'historien romain Justin, considère qu'Arsace  règne de -247 à -211, suivi par son fils Arsace II de -211 à -191, puis par un cousin de ce dernier, Phriapatius de -191 à -176 ;
 pour l'historien romain Arrien, Arsace  ne règne que de -250 à -247. Lui succèdent son frère Tiridate , de -247 à -211, puis le fils de ce dernier, Artaban , de -211 à -191, puis le fils d'Artaban, Phriapatius de -191 à -176.

À partir du , le récit d'Arrien a été favorisé au détriment de celui de Justin, mais des documents archéologiques trouvés à Nisa ainsi que la numismatique tendent à prouver que Justin est plus proche de la vérité.

Certitudes généalogiques 

Le peu de documentation sur l'Empire parthe fait qu'il reste de nombreuses inconnues concernant l'établissement d'une généalogie des rois arsacides parthes. Les données présentées dans le tableau suivant représentent un consensus sur lesquels les historiens se sont accordés :

Généalogie selon André Verstandig 
Dans son Histoire de l'Empire parthe, André Verstandig ne donne pas de tableau généalogique de la dynastie, mais il fournit dans son livre des indications de parentés qui permettent de reconstituer ce tableau :

Généalogie selon Cyrille Toumanoff 
Cyrille Toumanoff ne s'intéresse aux Arsacides que dans la mesure où ils ont interféré avec les monarchies caucasiennes. Aussi ne présente-t-il pour les premières générations que la lignée agnatique remontant au frère du fondateur de la dynastie.

Sur la base de plusieurs chroniques byzantines, il considère que la dynastie des Héraclides est une branche des Arsacides. En effet Théophylacte Simocatta déclare qu'Héraclius est né à Théodosiopolis, en Arménie occidentale, tandis que le pseudo Sébéos affirme que Constant II était apparenté aux Arsacides.

Généalogie selon Christian Settipani 
Dans Nos ancêtres de l'Antiquité, Christian Settipani propose une généalogie de la famille. Il considère que le successeur d'Arsace  est son fils Arsace II, suivi de son petit-neveu Phriapitès.
 Comme André Verstandig, il considère qu'il y a deux branches distinctes de la famille, reliées par une princesse arsacide.
 Mais, contrairement à ce dernier qui estime que la seconde branche est issue d'un noble parthe ; Settipani s'appuie sur la Géographie de Strabon pour considérer que la seconde branche arsacide est issue par les femmes de la première branche arsacide et par les hommes des rois de Médie Atropatène : . Artaban II est d'abord roi de Médie Atropatène, avant d'être roi des Parthes et ce avant le récit de Strabon. Même si certains auteurs considèrent que l'allusion de Strabon à des atropatides contemporains s’applique à des descendants réfugiés à Rome, Christian Settipani prend le texte à la lettre et estime qu'Artaban II est un atropatide.
 Flavius Josèphe affirme que Gotarzès II et Vologèse  sont frères, ce qui est contredit par les autres sources, mais Settipani remarque que le mot utilisé, αδελϕορ (adelphos), signifie « cousin » et en déduit une fraternité entre leur père respectif, Artaban II et Vononès II. Ce dernier portant le même prénom que Vononès , Settipani envisage une parenté proche entre les deux, la mère de Vononès II étant sœur de Vononès .

Dans Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs, il revient sur la généalogie de la seconde branche, puis explicite la descendance arsacide réfugiée à Byzance.

Notes et références

Sources 
 
 .
 .
 .
 « Généalogie et onomastique des premiers Arsacides » in 

Arsacide